Podoljak ist der Familienname folgender Personen:

 Alissa Podoljak (* 1981), ukrainische Diplomatin
 Mychajlo Podoljak (* 1972), ukrainischer Journalist und politischer Beamter